Bogdan Jakimov (ryska: Богдан Якимов), född 4 oktober 1994, är en rysk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL-organisationen Edmonton Oilers och är utlånad till HK Neftechimik Nizjnekamsk i Kontinental Hockey League (KHL) för säsongen 2016-2017. Han har spelat på lägre nivåer för Oklahoma City Barons och Bakersfield Condors i American Hockey League (AHL), Dizel Penza och HK Izjstal i Vyssjaja Chokkejnaja Liga (VHL) och Reaktor Nizjnekamsk i Molodjozjnaja Chokkejnaja Liga (MHL).

Jakimov draftades i tredje rundan i 2013 års draft av Edmonton Oilers som 83:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Bogdan Yakimov NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Bogdan Yakimov hockey statistics and profile at hockeydb.com
Bogdan Yakimov – Player profile at The Hockey News

Ryska ishockeyspelare
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i Neftechimik Nizjnekamsk
Spelare i Bakersfield Condors (2015–)
Spelare i Oklahoma City Barons
Ryska idrottare under 2000-talet
Personer från Nizjnekamsk
Födda 1994
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare valda av Edmonton Oilers i NHL Entry Draft